

Persone
 Alfons Böcker (1926-1985) – diplomatico tedesco
 Annelies Böcker (* 1939) – imprenditore tedesco e politico (CDU)
 Arvid Boecker (* 1964) – pittore tedesco
 Bärbel Böcker (* 1961) – pubblicitario tedesco
 Conrad Böcker (1871-1936) – ginnasta tedesco
 Dirk Böcker (* 1945) – ufficiale tedesco della Luftwaffe
 Dirk Böcker (calciatore) (* 1976) – calciatore tedesco
 Felix Böcker (* 1931) – psichiatra tedesco
 Friedrich Wilhelm Böcker (1818-1861) – medico tedesco
 Hans Jochen Boecker (1928-2020) – teologo evangelista tedesco
 Heidelore Böcker (* 1943) – storico tedesco
 Helmut Böcker (1913-1997) – docente tedesco
 Jörg Boecker (* 1971) – conduttore televisivo
 Julius Boecker (1872-1951) – giurista tedesco
 Louis Böcker (* 1893-1950) – politico tedesco (SPD)
 Manfred Böcker (* 1940) – pedagogo tedesco e politico (SPD)
 Martin Böcker (* 1958) – organista tedesco
 Walfried Böcker – musicista tedesco
 Walther Boecker (* 1952) – politico tedesco (SPD)
 Willi Böcker (* 1879) – editore tedesco

Pagine correlate
 Böker